Способный ученик:

 Способный ученик — повесть Стивена Кинга
 Способный ученик — экранизация повести Стивена Кинга